Popular Problems — тринадцатый (предпоследний) студийный альбом Леонарда Коэна, вышедший 23 сентября 2014 года на лейбле Columbia Records. Альбом дебютировал на первой позиции в канадском чарте.

Об альбоме 
«Popular Problems» был выпущен необычно быстро для Коэна, всего спустя два года после выхода предыдущего его студийного альбома «Old Ideas» (2012). Соавтором всех песен (за исключением «A Street» и «Born in Chains») выступил продюсер альбома Патрик Леонард.

По мнению рецензента Allmusic, альбом стал лучшей работой Коэна со времён «The Future» (1992). Автор считает, что в свои 80 лет Коэн уверенно показал, что «есть ещё порох в пороховницах» («plenty left in the tank»).

Список композиций

Позиции в чартах

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Леонарда Коэна
Альбомы Columbia Records
Альбомы на английском языке
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums